Набу́кко — многозначное имя. Происходит от , которое в свою очередь происходит от аккад. 𒀭𒀝𒆪𒁺𒌨𒊑𒋀 — Навуходоносор, что в буквальном переводе «Набу (Бог мудрости), первенца храни». 

Может означать: 

 «Набукко» («Навуходоносор») — опера Джузеппе Верди.
 Набукко — нереализованный проект газопровода из Центральной Азии в страны ЕС, пролегающий южнее России.
 Набуко, Жоаким (1849—1910) — бразильский политик, дипломат, историк, юрист, писатель и журналист.